— персонаж серії відеоігор Crash Bandicoot компанії «Naughty Dog».

Кранч — бойовий генномодифікований бандикут, який вперше з'явився у грі Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (2001), де він є одним з лиходіїв з яким необхідно битися Крешу Бандикуту. Кранч виглядає як масивний м'язистий бандикут бордового забарвлення з металевої рукою, одягнений в камуфляжні штани і великі черевики. Кранч Бандикут був створений доктором Нео Кортексом з метою знищення Креша Бандикута. Кранч Бандикут — справжній боєць. На відміну від Креша, Кранч вміє говорити, хоча й не справляє враження особливо розумного.

Творцями персонажа є Шон Кренкел (Sean Krankel) і Крейг Уіттлі (Craig Whittle). Стилістика зображення Кранча змінюється в залежності від гри.

Появи 
 Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (2001). Лиходій з яким належить битися в чотирьох кімнатах, де він приймає різні обличчя: кам'яного кулі, водяного, вогняного каменю, що випускає файєрболи; електричного джина.
 Crash Bandicoot 2: N-Tranced (2003). У металевої руки Кранч замість пензля лазерна гармата.
 Crash Bandicoot Purple: Ripto's Rampage (2004). Допомагає Крешу в піднятті важких речей.
 Crash Twinsanity (2004). Кранч незвично малого зросту.
 Crash Tag Team Racing (2005). Кранч є іграбельним добрим персонажем. Перша машина відкривається за 2500 монет, друга за 3000 і третя за 3500.
 Crash of the Titans (2007). У першому епізоді, до початку гри, Кранч піддається заморожуванню і так залишається в кубі льоду по шию до кінця гри.

Посилання 
 Опис персонажа на сайті CRASH MANIA 

Персонажі ігрової серії Crash Bandicoot